Куте́пов — русская фамилия, имеет женскую форму :
 Кутеповы — дворянский род.
 
 Кутепов, Алексей Митрофанович (1929—2004) — советский и российский учёный, химик-технолог.
 Кутепов, Андрей Николаевич (в монашестве Алексий; род. 1953) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тульский и Ефремовский, глава Тульской митрополии.
 Кутепов, Андрей Викторович (род. 1971) — сенатор Российской Федерации, председатель Комитета по экономической политике.
 Кутепов, Виталий Павлович (род. 1938) — советский и российский учёный.
 Кутепов, Игорь Николаевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Кутепов, Илья Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Кутепов, Константин Васильевич (1854—1911) — русский писатель-богослов.
 
 
 Кутепов, Семён Фёдорович (1896—1941) — советский офицер, полковник, участник обороны Могилёва.
 
 Кутепов, Фёдор Иванович (1887—1937) — железнодорожник, эсер, член Всероссийского учредительного собрания. 
 Кутепов, Яков Александрович (1911—1985) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.

 Николай (Кутепов) (1924—2001) — митрополит Нижегородский и Арзамасский.
 Алексий (Кутепов) (род. 1953) — митрополит Тульский и Белевский.



См. также 
 Кутепово — название нескольких населённых пунктов:

Примечания